Наро́дное собра́ние — орган государственной власти в ряде государств (преимущественно в древности и средневековье), состоящий из всех совершеннолетних граждан данного государства.

Из современных государственных образований действует в швейцарском кантоне Аппенцелль-Иннерроден.

История 
Исторически самой старой формой народного собрания было племенное собрание, орган самоуправления в племенах, состоящий из всех способных носить оружие мужчин, принадлежащих к племени и действующий в рамках военной демократии.

Народное собрание было органом античных государств. В демократических республиках — высший орган государственной власти, в аристократических и олигархических республиках — один из органов государственной власти, в основном утверждавший постановления совета старейшин и назначения им должностных лиц. В ряде случаев (например, в первой Римской Республике) могло быть несколько народных собраний: собрание всех граждан независимо от имущественного положения (трибутные комиции и плебейские консилии), цензовые собрания граждан (центуриатные комиции), собрания аристократов (куриатные комиции).

Термины 
 Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси;
 Комиции — народное собрание в Древнем Риме;
 Курултай — народное собрание у тюрко-монгольских народов;
 Меджлис — народное собрание у мусульман;
 Мартовские поля — народное собрание у франков;
 Маслихат — народное собрание у казахов;
 Тинг (Таг) — народное собрание скандинавских народов и древних германцев.
 Экклесия — народное собрание — в Древней Греции.

См. также 
 Прямая демократия

Ссылки 

 Народное собрание на peoplesassemblies.org

История политики